Биргер Магнуссон может означать:
 ярл Биргер (1210—1266) — регент Швеции (c 1250 г.), ключевой представитель династии Фолькунгов;
 Биргер Магнуссон (1280—1321) — король Швеции (1290—1319), внук ярла Биргера